Натуральне число 1880
 1880 рік до нашої ери
 1880 рік нашої ери